Акаево — название населённых пунктов в России:

 Акаево — село в Починковском районе Нижегородской области.
 Акаево — деревня в Ермишинском районе Рязанской области.